Deze pagina bevat een verre van complete lijst van spoorbruggen in België, die niet afgebroken zijn.

Zie ook 
Lijst van spoorbruggen in Nederland